Децентрализованный турнир 2012 () — 96-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Первый этап

Второй этап

Лигилья A

Лигилья B

Сводная таблица

Третий этап

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2012 на rsssf.com

2012
Перу
Спорт в Перу в 2012 году